Росинка — деревня в Шарыповском районе Красноярского края России. Входит в состав Родниковского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 24 км к северу от районного центра Шарыпово.

История 
Деревня Росинка обязана своим рождением появлению совхоза "Золотопродснаба". Первые жители здесь появились в 1934 году. Им предстояло освоить второй участок совхоза, а селение назвали - Второе отделение. В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок фермы №2 Шарыповского  совхоза переименован в Росинка. Ныне в Росинке действует начальная школа, есть клуб.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 68 мужчин и 80 женщин из 148 чел.

Примечания 

Населённые пункты Шарыповского района